Владимир Золотницкий:
 Золотницкий, Владимир Алексеевич (1969—2005) — российский журналист.
 Золотницкий, Владимир Николаевич (1853—1930) — российский и советский врач, краевед.
 Золотницкий, Владимир Трофимович (ок. 1741 — после 1796) — русский юрист, философ, богослов, писатель-моралист и переводчик.